Cetina – endonimo del fiume Cettina in Croazia
 Cetina – comune della Spagna
 Cetina – frazione del comune italiano di Reggello in Toscana
 Cetina – insediamento della Croazia, principale centro abitato del comune di Civigliane, nella regione di Sebenico e Tenin